Ионино — название населённых пунктов.

Россия 
 Ионино — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Ионино — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Ионино — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Ионино — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Ионино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Ионино — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Ионино — село в Ленинском районе Тульской области.

Украина 
 Ионино — село в Глуховском районе Сумской области.